Конституционный референдум в Лихтенштейне по увеличению количества членов Ландтага проходил 18 марта 1945 года. Предложение было отклонено 79,2 % голосов.

Контекст 
Конституционный референдум проводился для введения поправки, согласно которой увеличивалось количество мест Ландтага с 15 до 21.

Это был факультативный референдум парламентского происхождения. Ландтаг 8 марта 1945 года принял решение о внесении законопроекта на голосование в соответствии со Статьями № 66 и № 111 Конституции о референдумах и поправках к Конституции. Законопроект предусматривал сохранение соотношения 60/40 между количеством мест, выделяемых для Оберланда (Верхний Лихтенштейн) и Унтерланда (Нижний Лихтенштейн). При этом количество мест для Верхнего Лихтенштейна повышалось с 9 до 13, а для Нижнего Лихтенштейна — с 6 до 8 мест.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1945 года
Референдумы в Лихтенштейне
1945 год в Лихтенштейне
Март 1945 года